Dernen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Dernen (1854–1938), deutscher Generalleutnant
 Friedrich-Wilhelm Dernen (1884–1967), deutscher Generalmajor der Reserve im Zweiten Weltkrieg